Улица Глинки () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Старая Подусовка. Пролегает от улицы Хмельницкого до улицы Теробороны (Гагарина).

Нет примыкающих улиц.

История 
Безымянная улица проложена в конце 1950-х годов.

В 1960 году улица получила современное название — в честь русского композитора Михаила Ивановича Глинки.

Застройка 
Улица пролегает в северном направлении параллельно улице Верени. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 167 ГЛІНКИ  ВУЛИЦЯ 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Улицы, названные в честь Михаила Глинки